Poots ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Poots (1929–2020), nordirischer Politiker, Mitglied der Nordirlandversammlung 
 Edwin Poots (* 1965), nordirischer Politiker, Vorsitzender der DUP, Mitglied der Nordirlandversammlung
 Imogen Poots (* 1989), britische Schauspielerin und Model